Indianapolis 500 1979 je bila triinšestdeseta dirka Indianapolis 500 na dirkališču Indianapolis. Potekala je 27. maja 1979.

Rezultati

1979 v športu
1979